

Geografia
 De Smet – comune (city) degli Stati Uniti d'America nello Stato del Dakota del Sud
 De Smet – centro abitato e un census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America nello stato dell'Idaho

Persone
 Gustaaf De Smet – ciclista su strada belga
 Gustave de Smet – pittore belga
 Jessy De Smet – cantante belga
 Paul de Smet de Naeyer – politico belga
 Pierre-Jean De Smet – gesuita e missionario belga
 Stijn De Smet – calciatore belga
 Thibault De Smet – calciatore belga